

Кирилівка — назва курорту на узбережжі Азовського моря

Селище міського типу:
 Кирилівка — Запорізька область, Мелітопольський район
Села:
 Кирилівка — Донецька область, Волноваський район
 Кирилівка — Донецька область, Маріупольський район
 Кирилівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Піщанобрідська сільська громада
 Кирилівка — Одеська область, Подільський район, Слобідська селищна громада
 Кирилівка — Одеська область, Подільський район, Куяльницька сільська громада
 Кирилівка — Харківська область, Вовчанський район
 Кирилівка — Харківська область, Красноградський район
 Кирилівка — Чернігівська область, Корюківський район

 Кирилівка — колишнє село Юр'ївської сільської ради Царичанського району Дніпропетровської області (зняте з обліку 11 березня 1993)
 Кирилівка — назва села Шевченкове Звенигородського району Черкаської області (до 1929 року)

Залізниця:
 Кирилівка — залізнична станція Запорізької дирекції Придніпровської залізниці

Примітки

Див. також 
 Кириловка